Antignac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Antignac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje